Die Liste der deutschen U23-Fußballnationalspieler enthält alle 261 Spieler, die mindestens ein Spiel für die Deutsche Nationalmannschaft U23 vom ersten offiziellen Länderspiel am 25. Juni 1955 bis zum letzten am 21. November 1973 bestritten haben; 50 Spieler erzielten 77 Tore.

Literatur 
 Kicker Almanach – 1982 – S. 140–148 – COPRESS Verlag – ohne ISBN

Deutschland3
Deutsche Fußballnationalmannschaft